Ви́нер ( — досл. венский) — топонимическая фамилия еврейского и немецкого происхождения, означающая «выходец из Вены»; также топоним и название спортивных клубов.

Фамилия 
 Винер, Александр Борисович (1896—1984) — советский театральный режиссёр.
 Винер, Александр Ефимович (1922—?) — советский живописец.
 Винер, Владимир Владимирович (1872—?) — агроном-опытник, профессор Казанского института сельского хозяйства и лесоводства.
 Винер, Джон (род. 1944) — американский историк и журналист.
 Винер, Евгения Наумовна (1905—1991) — советский библиограф.
 Винер, Жан (1896—1982) — французский пианист, актёр и композитор.
 Винер, Ирина Александровна (род. 1948) — заслуженный тренер России и Узбекистана по художественной гимнастике; Герой Труда Российской Федерации.
 Винер, Лео (1862—1939) — американский лингвист, историк и переводчик, профессор Гарвардского университета.
 Винер, Леонид Дмитриевич (не позднее 1863 — не ранее 1901) — российский инженер-архитектор.
 Винер, Леонид Леонидович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Винер, Леопольд (1823—1891) — бельгийский скульптор, медальер и резчик монетных штемпелей.
 Винер, Меер (1893—1941) — еврейский советский писатель и литературовед, историк литературы.
 Винер, Меир (1819—1880) — германский педагог и еврейский историк.
 Винер, Мирон Исаакович (1928—2010) — советский волейболист и волейбольный тренер, четырёхкратный чемпион СССР, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
 Винер, Норберт (1894—1964) — американский математик и философ, основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта.
 Винер, Отто Генрих (1862—1927) — немецкий физик и педагог.
 Винер, Самуил Еремеевич (1860—1929) — библиограф, библиофил и востоковед.
 Винер, Юлия Мееровна (1935—2022) — израильская писательница, поэтесса и переводчица, сценарист.

Составная фамилия 
 Кон-Винер, Эрнст (1882—1941) — немецкий историк искусства.

Топоним 
 Винер — кратер на обратной стороне Луны.

Другое 
:

:

См. также 
 
 
 Winner

Примечания